

Geografia 
 Convalle – frazione italiana nel comune di Pescaglia, in provincia di Lucca
 Convalle – piccola valle che sbocca in una valle più grande

Persone 
 Fabrizio Convalle – ex ciclista su strada italiano
 Giampiero Convalle – ex calciatore italiano
 Stefania Convalle – scrittrice e editrice italiana